La Serie C 1960-1961 è stata la 23ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 25 settembre 1960 e il 4 giugno 1961, si è concluso con la promozione del , della  e del .

Stagione
Immediato riscatto per il  che tornò fra i cadetti dopo una sola stagione. Promozioni anche per la  al Centro e il  al Sud. In zona retrocessione, rilevanti le discese di  e .

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1961-1962. 
      Retrocesso in Serie D 1961-1962. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre vanno classificate a pari merito (escludendo i posti per le promozioni o retrocessioni, per i quali, in caso di pari punti, è previsto uno spareggio).

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1961-1962. 
      Retrocesso in Serie D 1961-1962. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre vanno classificate a pari merito (escludendo i posti per le promozioni o retrocessioni, per i quali, in caso di pari punti, è previsto uno spareggio).

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1961-1962. 
      Retrocesso in Serie D 1961-1962. 
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre vanno classificate a pari merito (escludendo i posti per le promozioni o retrocessioni, per i quali, in caso di pari punti, è previsto uno spareggio).

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Note 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
1960